Karl von Nassau-Weilburg ist der Name folgender Personen:
* Karl August (Nassau-Weilburg) (1685–1753), Fürst von Nassau-Weilburg
 Karl Christian (Nassau-Weilburg) (1735–1788), Fürst von Nassau-Weilburg